Општина Трново (Источно Сарајево), општина града Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
Општина Трново (Сарајево), општина у кантону Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
или:
Општина Велико Трново, општина у Великотрновској области, Бугарска
Општина Мало Трново, општина у Бургарској области, Бугарска